Negara kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Negara (ort), Provinsi Bali, 
 Kecamatan Negara, distrikt, Provinsi Bali, 

Robotskapade Indonesienförgreningar